Yūto Horigome ist der Name folgender Personen:

* Yūto Horigome (Fußballspieler) (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Yūto Horigome (Skateboarder) (* 1999), japanischer Skateboard-Olympiasieger